Tietê bezeichnet:

 Tietê, Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat São Paulo
 Rio Tietê, Fluss in Brasilien
 Marginal Tietê, Schnellstraße in São Paulo
 Terminal Rodoviário Tietê, Fernbusbahnhof in São Paulo